Сезон НХЛ 2005/2006 — 89-й (88-й игровой) сезон Национальной хоккейной лиги. «Детройт Ред Уингз» завоевал Президентский кубок. Обладателем Кубка Стэнли стал клуб «Каролина Харрикейнз», который в семи матчах финала обыграл «Эдмонтон Ойлерз».

События 
 3 августа 2005 года. «Сент-Луис Блюз» обменял защитника Криса Пронгера в «Эдмонтон Ойлерз».
 4 августа 2005 года. Петер Форсберг подписал двухлетний контракт на $11,5 млн с клубом «Филадельфия Флайерз».
 5 августа 2005 года. Российский голкипер Николай Хабибулин, выигравший с «Тампой-Бэй Лайтнинг» Кубок Стэнли в 2004 году, подписал четырехлетний контракт с «Чикаго Блэкхокс» на $ 27 млн.
 5 августа 2005 года. «Нэшвилл Предаторз» подписал двухлетний контракт с Полом Карией на $ 9 млн.
 11 августа 2005 года. Джо Торнтон принял трехлетнее предложение «Бостон Брюинз» на $ 20 млн.
 23 августа 2005 года. «Оттава Сенаторз» обменяла Мариана Госсу и Грега де Вриза в «Атланту Трэшерз» на Дэни Хитли.
 5 октября 2005 года. Поражением начал свою карьеру на посту старшего тренера Уэйн Гретцки. Его клуб «Финикс Койотис» уступил в Ванкувере 2:3. Свою первую победу Гретцки одержал 8 октября, когда «Койоты» обыграли дома «Миннесоту Уайлд» 2:1.
 16 октября 2005 года. Сыграв всего пять матчей за «Финикс Койотис», Бретт Халл объявил о завершении своей карьеры.
 15 ноября 2005 года. «Анахайм Майти Дакс» обменял Сергея Фёдорова в «Коламбус Блю Джекетс» на 32-летнего нападающего Тайлера Райта и 25-летнего защитника Франсуа Бошемена. В придачу к Федорову «Утки» также отдали право выбора в пятом раунде драфта 2006 года.
 30 ноября 2005 года. Провальный ноябрь заставил руководство «Бостон Брюинз» пойти на крайние меры — обмен своего капитана и одного из лучших нападающих НХЛ Джо Торнтона. 26-летний форвард, набравший 33 очка (9+24) в 23 матчах, был отдан в «Сан-Хосе Шаркс» в обмен сразу на трёх хоккеистов — нападающих Марко Штурма, Уэйна Примо и защитника Брэда Стюарта.
 14 января 2006 года. Клод Жюльен уволен с поста старшего тренера «Монреаль Канадиенс».
 24 января 2006 года. Из-за проблем с сердцем, Марио Лемьё официально объявил о завершении своей карьеры. Последним матчем в карьере Лемьё стал проигранный «Питтсбург Пингвинз» в овертайме поединок с «Баффало Сейбрз» (3:4 ОТ) 16 декабря 2005 года. Марио в той игре отметился точной передачей, доведя счет своих очков в сезоне до 22 (7+15) в 26 матчах.
 8 февраля 2006 года. Помощник старшего тренера «Финикс Койотис» Рик Токкет обвинен в создании подпольного тотализатора.
 25 марта 2006 года. Майк О`Коннелл уволен с поста генерального менеджера «Бостон Брюинз».
 20 апреля 2006 года. Заняв общее последнее место, а затем выиграв и лотерею, «Сент-Луис Блюз» впервые получили право первого выбора на драфте.

Регулярный сезон

Обзор
Возобновив свою деятельность после годового простоя из-за локаута, НХЛ ввело много изменений в 2005-06 гг. Главным изменением в лиге стал, введенный лимит на расходы по контрактам игроков, так называемый «потолок зарплат». Теперь богатые клубы просто не могли выйти на рынок и, предложив бешеные деньги, забрать себе всех — установленный лимит в $39 миллионов практически уравнял все команды. К тому же все действующие договоры хоккеистов были уменьшены на 24%.

Также изменения претерпело расписание игр — было увеличено количество матчей внутри дивизионов и уменьшено количество матчей между командами разных конференций. Внутри своих дивизионов все команды сыграли друг с другом по восемь раз (ранее было по 6 матчей) — всего 32 игры. С остальными соперниками внутри своих конференций клубы провели (как и в предыдущих сезонах) по четыре встречи — всего 40 игр, а с командами другой конференции каждая из команд провела только 10 матчей. Таким образом, команды Юго-Западного дивизиона ни разу не встретились с клубами Северо-Западного, Атлантический дивизион не сыграл с Тихоокеанским, а Северо-Восточный — с Центральным. В следующем сезоне была произведена ротация, чтобы команды, не игравшие друг с другом в сезоне 2005/06, на этот раз померялись силами. С 13 по 27 февраля 2006 года в чемпионате был 15-дневный перерыв на Олимпиаду.

Первыми новую экономическую политику лиги почувствовали «Колорадо Эвеланш», у которых не нашлось в бюджете достаточно места для Петера Форсберга и Адама Фута. Трудно пришлось и другим командам, никогда не считавшихся с затратами — «Детройту», «Торонто», «Нью-Йорк Рейнджерс».

Зато такие клубы как «Эдмонтон» и «Питтсбург», экономившие в предыдущие года, смело вышли на рынок свободных агентов, приобретя и выменяв ряд сильных ветеранов. «Пингвинз», во главе с Марио Лемьё, добавили в свои ряды Сергея Гончара, Зигмунда Палфи, Джона Леклера, Майка Рекки и молодого Сидни Кросби и сразу стали одними из фаворитов лиги. Однако многие ветераны не оправдали надежд, Лемьё из-за проблем с сердцем был вынужден объявить о завершении карьеры и «Питтсбург» финишировал на общем предпоследнем месте.

Среди «пингвинов» один лишь 18-летний Кросби оправдал надежды и в итоге оказался самым молодым хоккеистом в истории лиги, набравшим за сезон 100 очков. Однако в борьбе за титул лучшего новичка канадец уступил 20-летнему российскому нападающему Александру Овечкину из «Вашингтон Кэпиталз», забившему 52 гола и сделавшему 54 передачи. Именно Кросби с Овечкиным стали по-настоящему новым лицом НХЛ.

Некоторые плоды принесла и борьба лиги против «капканов» — зацепов, задержек в средней зоне. Скоростные и техничные нападающие почувствовали свободу, что тут же сказалось на повышении результативности. Вторая молодость пришла к Яромиру Ягру, долгое время лидировавшему в споре бомбардиров и помогшему «Рейнджерс» наконец-то выбраться в плей-офф. Лишь под занавес сезона Ягра обошел дуэт из Сан Хосе — Джо Торнтон, обменённый в ноябре 2005 года из «Бостона», стал самым результативным хоккеистом, а Джонатан Чичу с 56 голами оказался лучшим снайпером. Торнтон в итоге получил и Харт Трофи.

Турнирная таблица 
В = Выигрышей; П = Поражений; ПО - Поражений в овертайме; П10 = Последние 10 игр (В-П-ПО)

Лучшие бомбардиры
И = Игр сыграно; Г = Голов; П = Передач; О = Очков; +/- = Плюс/Минус; Штр = Штрафных минут

Плей-офф

Индивидуальные призы

Драфт 2005 

В первом раунде, а это 30 хоккеистов, не было выбрано ни одного представителя России. В последний раз такое случилось уже в далеком 1990 году. Всего из 229 задрафтованных игроков, лишь 13 оказались из бывших советских республик — 11 россиян (к примеру в 2000 году восемь русских игроков было выбрано уже в первом раунде) и по одному белорусу и латышу.

1-й раунд драфта:

См. также 
 Правила НХЛ - изменения перед сезоном 2005/2006
 Хоккей на зимних Олимпийских играх 2006

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт НХЛ

Сезоны НХЛ
2005 год в хоккее
2006 год в хоккее